K7, K-7, K.7, K VII ou K07 désigne :

Domaine militaire 
 Kalinine K-7, un avion militaire de l'entre-deux-guerres ;
 HNLMS K VII, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HMS K7, un sous-marin de classe K de la Royal Navy.

Informatique 
 AMD K7 Athlon, un processeur AMD de septième génération.

Médecine 
 Anomalies dento-faciales (y compris les malocclusions) (K07), d'après la classification internationale des maladies.

Média 
 K7 Media, site d'information cambodgien ;
 K7, nom du cinéma Le Colisée à Nîmes de 1973 à sa fermeture en 1988.

Montagne 
 K7, une montagne au Pakistan, située dans le massif Karakoram, à une altitude de .

Musique 
 K7, abréviation française de cassette, encore appelée musicassette,
 K7, chanson de Michel Sardou sortie en 1980 ;
 Sonate en ré majeur no 2, K. 7, œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 7, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Studio !K7, un label allemand de musique électronique.

Sport nautique 
 Bluebird K7, une embarcation à turboréacteur.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres